Strumesjnitsa kan syfta på:

Bulgarien 

 Strumesjnitsa (vattendrag), Blagoevgrad, 
 Strumesjnitsa (distrikt), Blagoevgrad, Obsjtina Petritj,